Зелем (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Зелем (Нижняя Саксония) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

См. также 
 Зелем, Кейти (род. 1996) — английская футболистка.